Joan Colomo Azcarate (Sant Celoni, Vallès Oriental, 1981) és un músic i cantautor català. Ha format part de diferents bandes, essent les més destacades Zeidun (veus i guitarra), Moksha (baix) o Unfinished Sympathy (guitarra). L'any 2004 va fundar la Célula Durmiente, un trio de música eclèctica que han tingut una activitat intermitent arribant a publicar tres discos. No serà fins al 2009 va debutar en solitari amb el disc Contra todo pronóstico el qual el van seguir en poc més de dos anys, els volums 1 i 2 de Producto Interior Bruto amb el que va aconseguir bones crítiques. El 4 de març de 2014 surt a la venda el nou disc anomenat La fília i la fòbia, el qual consta de 12 cançons.

Discografia 
 2009: Contra todo pronóstico
 2011: Producto Interior Bruto vol. 1
 2012: Producto Interior Bruto vol. 2
 2014: La fília i la fòbia 
 2015: El tennis del futur (senzill)
 2016: Sistema
 2018: Ritme pervers (senzill)
 2018: L'oferta i la demanda

Referències 

Cantautors catalans del sud
Artistes celonins
Cantants de l'àmbit metropolità de Barcelona contemporanis
Cantants catalans en castellà
Compositors del Vallès Oriental
Guitarristes catalans del sud